Pheretima steht für

 Pheretima  Kinberg 1867, eine Gattung der Riesenregenwürmer (Megascolecidae) Neuguineas und Südostasiens, siehe Pheretima (Gattung)
 Mittel der traditionellen chinesischen Medizin (TCM) aus meist getrockneten chinesischen Regenwürmern
 Pheretime, eine Königin des 6. Jahrhunderts v. Chr.